Bronte eller Brontë kan syfta på:

 Familjen Brontë –  en engelsk konstnärlig familj som levde under början och mitten av 1800-talet

Geografi

Australien 

 Bronte (del av en befolkad plats), New South Wales, Waverley,

Italien 

 Bronte, kommun, Sicilien, Catania,

USA 

 Bronte, Texas – en ort i Texas, Coke County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar